Кизитериновская балка:
 Кизитериновская балка (Кизитеринка) — река в Ростовской области, правый приток Дона.
 Кизитериновская Балка — улица в Ростове-на-Дону.

См. также 
 Кизитеринка (значения)